Stati Uniti d'America
 Jacksonville – città della Contea di Calhoun, Alabama
 Jacksonville – città della Contea di Pulaski, Arkansas
 Jacksonville – capoluogo della Contea di Onslow, Carolina del Nord
 Jacksonville – capoluogo della Contea di Duval, Florida
 Jacksonville – città della Contea di Telfair, Georgia
 Jacksonville – capoluogo della Contea di Morgan, Illinois
 Jacksonville – villaggio della Contea di Randolph, Missouri
 Jacksonville – villaggio della Contea di Athens, Ohio
 Jacksonville – città della Contea di Jackson, Oregon
 Jacksonville – Census-designated place della Contea di Indiana, Pennsylvania
 Jacksonville – città della Contea di Cherokee, Texas
 Jacksonville – villaggio della Contea di Windham, Vermont